Johann Coronini ist der Name folgender Personen:

* Johann von Prochaska-Coronini (1760–1823), österreichischer Feldmarschallleutnant
 Johann Baptist Coronini-Cronberg (Johann Baptist Alexius Coronini von Cronberg; 1794–1880), österreichischer Feldzeugmeister